Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржана је 27. и 29. септембра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Кристијан Тејлор из САД.

Земље учеснице 
Учествовао је 33 атлетичара из 20 земаља. 

 (2)
 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
  Неутрални атлетичари (2)
 (2)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у троскоку пре првенства (27. септембра 2019), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 27. септембра 2019. године у 19:25 по локалном времену. У квалификацијама такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 17,10 метара (КВ), коју су прескочила 2 такмичара, а осталих 10 пласирало се на основу постигнутог резултата (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 29. септембра 2019. године у 21:46 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати у троскоку за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Троскок на Светском првенству у атлетици на отвореном